CNW, sigle composé des trois lettres C, N et W, peut faire référence à :
 nanocellulose whiskers ou nanowhiskers de cellulose, une des formes de nanocellulose ;
 Groupe CNW Ltée (où CNW signifie Canada NewsWire), une société de diffusion de communiqués canadienne ;
 CNW Telbec (où CNW signifie Canada NewsWire), la filiale québécoise du Groupe CNW Ltée ; 
reporting mark du Chicago and North Western Railway.

CNW est aussi un code qui peut faire référence à :
 , l'aéroport de Waco, au Texas, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports